Indywidualne Mistrzostwa Świata na długim torze 1995

Wyniki 
 17 września 1995 r. (niedziela),  Scheeßel

1995
1995 w long tracku
1995 w Niemczech